Amstelbrug (Heemstede), een brug over de Leidsevaart in Heemstede
 Berlagebrug (Amsterdam), een brug in Amsterdam over de Amstel die ook wel de Amstelbrug wordt genoemd.